Chazelle est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Albert Chazelle (1900-1974), illustrateur français ;
  (1917-1991), religieux catholique et traducteur français ;
 Bernard Chazelle (1955-), mathématicien et informaticien franco-américain ;
 Damien Chazelle (1985-), réalisateur et scénariste américain ;
 Jean-Noël Chazelle, artiste français actif au  ;
 Madeleine Chazelle (), peintre et designer française ;
 René Chazelle (1917-2006), homme politique français.

Toponyme 

 Chazelle, hameau de la commune française de Cormatin dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.

Toponymie française
Patronyme français